Альфред Маєр (; 31 грудня 1907, Зезен — 25 грудня 1992) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее резерву крігсмаріне (1 червня 1944).

Біографія 
В липні 1939 року вступив на флот. З березня 1940 року — штурмансмат і вахтовий офіцер в 11-й протичовновій флотилії. З листопада 1942 по травень 1943 року пройшов курс підводника. З червня 1943 року — 1-й вахтовий офіцер на підводному човні U-138. З 25 листопада 1944 по 10 травня 1945 року — командир UIT-25, одночасно 1-3 травня командував U-3012.

Посилання 

 Біографічні дані.
 Маєр на сайті uboat.net

Примітки 

Оберлейтенанти-цур-зее крігсмаріне
Німецькі підводники Другої світової війни
Командири підводних човнів